Gefährliches Spiel steht für:

 Gefährliches Spiel (1937), deutscher Spielfilm von Erich Engel
 Gefährliches Spiel (2015), französischer Spielfilm (OT: Le Grand Jeu) von Nicolas Pariser
 Stubbe – Von Fall zu Fall: Gefährliches Spiel, deutscher Fernsehfilm (2013)